

Lieux

Chine
 Civic Center, bâtiment gouvernemental de Shenzhen.

USA
 Civic Center, quartier  de Manhattan.
 Civic Center, quartier de San Francisco.
 Civic Center, secteur du centre-ville de Los Angeles.